Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Маркоса Багдатиса резултатом 5-7, 7-5, 6-0, 6-2.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)</li>
  Енди Родик (четврто коло)</li>
  Лејтон Хјуит (друго коло)</li>
  Давид Налбандијан (полуфинале)</li>
  Николај Давиденко (четвртфинале)</li>
  Гиљермо Корија (треће коло)</li>
  Иван Љубичић (четвртфинале)</li>
  Гастон Гаудио (треће коло)</li>
  Фернандо Гонзалез (прво коло)</li>
  Томас Јохансон (четврто коло)</li>
  Давид Ферер (четврто коло)</li>
  Доминик Хрбати (четврто коло)</li>
  Роби Џинепри (друго коло)</li>
  Ришар Гаске (прво коло)</li>
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)</li>
  Томи Робредо (четврто коло)</li>

  Радек Штјепанек (друго коло)
  Марио Анчић (треће коло)
  Томаш Бердих (друго коло)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Никола Кифер (полуфинале)
  Гаел Монфис (прво коло)
  Игор Андрејев (треће коло)
  Оливије Рохус (друго коло)
  Себастијан Грожан (четвртфинале)
  Јарко Нијеминен (треће коло)
  Тејлор Дент (прво коло)
  Фернандо Вердаско (друго коло)
  Филипо Воландри (прво коло)
  Макс Мирни (треће коло)
  Фелисијано Лопез (треће коло)
  Карлос Моја (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPWorldTour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2006.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно